Asan (Guam) — localidade de Guam

Asan (Catmandu) — praça histórica no Nepal

Guru — asan ou aasaan em algumas línguas do sul da Índia

Ver também 
Assam — estado da Índia